

Жінки 
 Курдюкова Євдокія Андріївна (1895—1982) — передовик сільського господарства в СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Курдюкова Ліна Іванівна ( 1944) — українська педагогиня, фахівчиня в галузі кіноосвіти та анімаційної педагогіки.

Чоловіки 
 Курдюков Іван Федорович (1911—1977) — радянський дипломат.
 Курдюков Олександр Іванович (1897—1959) — радянський інженер-контр-адмірал.
 Курдюков Павло Олександрович (* 1988) — російський хокеїст, захисник.
 Курдюков Роман Леонідович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».

Див. також 
 Курдюмов